Druga hrvatska nogometna liga sezone 2002./2003. bila je podijeljena u dvije zasebne lige : Sjever-Istok i Zapad-Jug. U svakoj se natjecalo 12 klubova, te se liga nakon 22. kola dijelila na Ligu za prvaka te Ligu za ostanak, gdje su klubovi igrali po deset utakmica, sa svim rezultatima iz prvog dijela natjecanja.

U Prvu HNL za sezonu 2003/04. plasirali su se Inker Zaprešić, te Marsonia. Iz druge HNL izravno su ispali Podravac i TŠK Naftaš.

Sjever-Istok

Prvi dio natjecanja

Drugi dio natjecanja

Zapad-Jug

Prvi dio natjecanja

Drugi dio natjecanja

Kvalifikacije za 1. HNL 2003./04.

Poveznice 
 1. HNL 2002./03.
 3. HNL 2002./03.
 4. rang HNL-a 2002./03.
 5. rang HNL-a 2002./03.
 6. rang HNL-a 2002./03.
 7. rang HNL-a 2002./03.
 Hrvatski nogometni kup 2002./03.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2002./03.

2002
 2